Ядерное горение водорода может относиться к двум классам термоядерных реакций:
 Протон-протонный цикл (pp-цикл)
 Углеродный цикл (CNO-цикл)